Степан Семёнович Джунковский  (25 декабря 1762 Лебедин, Харьковская губерния, Российская империя, ныне Украина — 3 апреля 1839, Санкт-Петербург, Российская империя) — тайный советник, русский учёный, поэт, публицист.

Биография 
Родился 25 декабря 1762 года в Лебедине Харьковской губернии. Отец дворянин и священник Лебединской церкви Семён Семёнович Джунковский. В 6 лет Джунковский уже хорошо читал на Русском Славянские книги. В 8 лет он ежедневно в 5 часов утра ходил в школу, которая находилась в двух верстах от дома. В 1772 году он поступил в Харьковский коллегиум, в 12 лет он сочинял и произносил при разных торжествах речи и проповеди, в 15 лет он уже знал Латинский и Греческий язык. В 1783 году он с отличием окончил Харьковский Коллегиум. В том же году в Харьков приехал будущий Императорский Духовник Самборский, ректор рекомендовал ему молодого Джунковского и Самборский взял его под своё покровительство. Самборский довел о нём сведения Императрице Екатерине, та в свою очередь повелела отправить его в Англию для обучения наукам и земледелию.

В Англии Джунковский слушал лекции в Кембриджском университете и был экзаминован. Ему была объявлена удовлетворительная оценка по знанию Славянских языков и математике. Семь лет Джунковский провёл в Англии, Франции и Фландрии и по возвращении в Россию назначен учителем английского языка к великим княжнам, а 15 июля 1794 года избран корреспондентом вольного экономического общества. Вступив в службу сержантом в Преображенский полк в 1795 году он переименован в капитаны с назначением в Кирасирский полк князя Потемкина, с оставлением в звании учителя великих княжён. 28 марта 1800 года Джунковский определён членом экспедиции заготовления государственных бумаг. Джунковский писал стихи посвящённые Екатерине II, написал поэму Александрова, которая была издана на Русском и Французском языках, а также поэму посвящённую учреждению ордена Святого Владимира и другие, которые были напечатаны и были удостоены Монарших наград. По Высочайшему повелению он перевёл сочинение о болезнях Морских служителей, перевёл на русский язык книгу Новая и полная Система домоводства, которая была издана в 1807 году в 15-ти томах.

В 1801 году пожалован в коллежские советники, а в 1803 году избран членом и непременным секретарём Императорского вольного экономического общества и был постоянным редактором «Трудов» общества, составлял годовые отчёты и написал множество статей по сельскому хозяйству и домоводству. В 1806 году за отличие по службе пожалован в статские советники. За труды по поселению колонии и за усердное исполнение особых поручении в Лифляндии и других местах награждён орденом Святого Владимира 2-й степени, украшенном алмазами. В 1811 г. Джунковский назначен директором вновь образованного Департамента государственного хозяйства и публичных зданий с производством в действительные статские советники, затем ему была поручена осушка окрестностей Санкт-Петербурга. Был членом нескольких Московских обществ: Общество испытателей природы и сельского хозяйства, Агрономического общества. Затем назначен директором Российского библейского общества, тюремного комитета и пр. По особому повелению Императора Джунковский принял на себя попечение и надзор за школой для бедных мальчиков и за училищем взаимного обучения, учреждённым в 1820 году для бедных девушек.

В 1826 году произведен в тайные советники. В 1828 году из-за ухудшения здоровья по собственной просьбе он был уволен с должности директора Департамента и непременного секретаря Императорского вольного экономического общества общества. 3-го апреля 1839 года скончался от кровоизлияния в мозг. Похоронен на Литераторских мостках.

Труды 
 Александрова, увеселительный сад его императорскаго высочества благовернаго государя и великаго князя Александра Павловича Санктпетербург : [Тип. Акад. наук], 1793

Источники 
Биография тайного советника Степана Семеновича Джунковского, члена и непременного секретаря Вольного экономического общества : Чит. в общ. собр. О-ва 31 мая 1839 г. / Сост. Д. Приклонским Санкт-Петербург : изд. иждивением Вольн. экон. о-ва, 1840

Примечания

Ссылки 
[dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/4763 Биографический словарь. 2000.]

Преображенцы
Тайные советники
Действительные статские советники

Похороненные на Литераторских мостках